Seven Steps: The Complete Columbia Recordings of Miles Davis 1963–1964 é um box de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 2004